Magyarország
 Szent Rókus-templom, Ásványráró
 Szent Rókus-templom, Csongrád
 Szent Rókus-templom, Győr
 Szent Rókus-templom, Szeged
 Szent Rókus-templom, Szigetvár

 Külföld
 Szent Rókus-templom (Igreja de São Roque), Lisszabon
 Szent Rókus-templom, Párizs
 Szent Rókus-templom, Prága (a Hradzsinban)
 Szent Rókus-templom, Temesvár

Lásd még 
 Szent Rókus-kápolna